Arcidiocesi di Teheran-Ispahan dei Latini (in latino: Archidioecesis Teheranensis-Hispahanensis Latinorum)
 Arcieparchia di Teheran dei Caldei (in latino: Archieparchia Teheranensis Chaldaeorum)